MCG 5-1-36 може да означава -{NGC}- објекте дубоког неба:
 NGC 6
 NGC 20